Вита́лий Константи́нович Кало́ев (, род. 15 января 1956, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) —  советский и российский архитектор, строитель. Стал известен после того, как в 2004 году убил авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе 1 июля 2002 года, унесшей жизни его жены и двоих детей. В 2005 году Калоев был признан ограниченно вменяемым и виновным в убийстве Нильсена, после чего начал отбывать срок. В 2007 году за примерное поведение досрочно освобождён и вернулся на родину.

С 2008 года по 2016 год заместитель министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания. Депутат Собрания представителей города Владикавказ с 2019 года.

Биография 
Родился в 1956 году в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в семье педагогов. Отец работал школьным учителем осетинского языка, мать — воспитательницей в детском саду. Был младшим ребёнком в семье, имел двух братьев и трёх сестёр.

С отличием окончил среднюю школу. Учился в строительном техникуме, служил в армии. После увольнения в запас поступил на архитектурно-строительный факультет Северокавказского горно-металлургического института. Параллельно работал прорабом на стройке. По окончании института получил специальность архитектора. Принимал участие в строительстве военного городка «Спутник» под Владикавказом, предназначенного для проживания советских офицеров, чьи части выводились из ГДР.

В перестроечные 1980-е годы организовал строительный кооператив.

До 1999 года возглавлял строительное управление во Владикавказе.

В 1999 году заключил контракт со строительной фирмой и уехал в Испанию, где работал архитектором: проектировал дома для выходцев из Осетии.

Семья 
В 1991 году Виталий Калоев женился на Светлане Пушкиновне Гагиевой (род. 21 декабря 1958 года). Светлана окончила в 1983 году экономический факультет СОГУ, получив специальность экономиста. Она сделала карьеру, пройдя путь от рядового сотрудника банка до начальника отдела. Какое-то время работала директором коммерческого банка «Адамон Банк». На момент встречи с Калоевым и вплоть до катастрофы Светлана работала экономистом и заместителем директора по финансам пивоваренного комбината «Дарьял».

В браке у Калоевых родились двое детей — сын Константин (родился 19 января 1991 года во Владикавказе, был назван отцом в честь деда по отцовской линии) и дочь Диана (родилась 7 марта 1998 года там же, имя было выбрано матерью). Константин учился во владикавказской школе № 5, где успел окончить пять классов. Он увлекался палеонтологией и космонавтикой.

Все трое погибли в авиакатастрофе и были похоронены во Владикавказе.

В июне 2018 года Калоев дал интервью, в котором объявил, что живёт в фактическом браке с новой женой Ириной (официально брак не оформлен, свадьба прошла по осетинскому обряду). В декабре того же года у них родилась разнополая двойня — Софья и Максим.

Авиакатастрофа над Боденским озером 

К июлю 2002 года Виталий Калоев уже два года как работал в Испании. Он завершил возведение коттеджа под Барселоной, сдал заказчику объект и ждал семью, которую не видел девять месяцев. Светлана с детьми к тому моменту уже приехала в Москву, но никак не могла купить билет на самолёт и лишь за три часа до отлёта в аэропорту ей предложили «горящие» билеты на борт того самого самолёта «Башкирских авиалиний», который позже разбился в небе над Боденским озером.

2 июля 2002 года, узнав о случившемся, из Барселоны сразу вылетел в Цюрих, а оттуда — в Германию в Юберлинген, где случилась катастрофа. Сначала полицейские не хотели пускать Виталия к месту катастрофы, но когда он объяснил, что там его жена и дети, — пропустили. По словам Виталия, его дочь Диану нашли в трёх километрах от места падения самолёта. Согласно документальному фильму канала National Geographic, Калоев сам участвовал в поисковых работах и нашёл сначала порванные бусы Дианы, а затем и её тело.

Убийство Петера Нильсена 

Летом 2003 года Калоев вместе с Юлией Федотовой, матерью ещё одной погибшей в авиакатастрофе девочки, приехал в компанию управления воздушным движением «Skyguide». По словам работников компании, во время траурной церемонии в Юберлингене, посвящённой годовщине со дня авиакатастрофы, «один из родственников — мужчина с чёрной бородой» — вел себя очень «возбуждённо» и жутко напугал главу компании Алана Росье. После чего этот человек якобы приехал в офис «Skyguide», где, общаясь с работниками фирмы, несколько раз спрашивал: «Виноват ли в случившемся диспетчер?» — и добивался встречи с Петером Нильсеном, который в вечер катастрофы был за диспетчерским пультом.

24 февраля 2004 года Петер Нильсен был убит. Убийство произошло на пороге дома Нильсена. На следующий день Калоева в его номере гостиницы задержала швейцарская полиция. Основной версией убийства, рассматривающейся швейцарской полицией, стала месть Калоева. Сам Калоев вины своей не признал, но и не отрицал её — давая показания, он заявил, что помнит только то, что пришёл к Нильсену, показал ему фотографию своей семьи и потребовал извиниться. Нильсен ударил Калоева по руке и выбил фотографию, после чего у Калоева, с его слов, наступил провал в памяти. Калоев нанёс Нильсену складным ножом 12 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте происшествия.

Завершившееся после убийства диспетчера расследование авиакатастрофы признало ошибку диспетчера одной из непосредственных причин катастрофы, однако в его действиях не обнаружено признаков халатности. Диспетчер работал в условиях перегрузки и на неисправном оборудовании.

Одним из факторов, который привёл к катастрофе, являлась халатность руководства компании «Skyguide», в которой работал Нильсен. В мае 2006 года начался судебный процесс по обвинениям в адрес восьми сотрудников компании «Skyguide». Окончательное решение было вынесено в сентябре 2007 года. Четверо менеджеров «Skyguide» были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Трое из них были приговорены к условному заключению, один к штрафу. Четверо других обвиняемых были оправданы.

Суд и тюремное заключение 
26 октября 2005 года Калоев был признан виновным Верховным судом кантона Цюриха и приговорён к восьми годам заключения. 8 ноября 2007 года решением суда он был освобождён за примерное поведение по отбытии части срока. 13 ноября 2007 года Калоев прибыл в Северную Осетию, где был тепло встречен в аэропорту.

Некоторые СМИ указывают кровную месть в качестве мотива преступления, однако на судебном заседании судьи подчеркнули, что о кровной мести речь не идёт, так как она не является традиционной для родины Калоева.

После освобождения 
По сообщению ряда российских СМИ, 9 августа 2008 года, на второй день войны в Южной Осетии, Калоев был замечен среди ополченцев в Джаве. Позднее его брат подтвердил, что Виталий действительно был тогда в Южной Осетии, но его присутствие было связано со строительством Зарамагской ГЭС, и что он вернулся домой в ту же ночь.

В 2008 году в Северной Осетии Калоев был назначен заместителем министра архитектуры и строительной политики республики. В 2016 году в день своего шестидесятилетия вышел на пенсию, за несколько дней до этого был награждён медалью «Во славу Осетии».

На выборах 8 сентября 2019 года избран депутатом Собрания представителей города Владикавказ от «Единой России».

Награды 
 Орден Почёта (2009 год, Южная Осетия)
 Медаль «Во славу Осетии» (Северная Осетия, Россия)

В массовой культуре 
 О катастрофе сняты художественные фильмы «Полёт в ночи. Катастрофа над Уберлинген» (Швейцария/Германия, 2009; в главных ролях: Кен Дюкен и Евгений Ситохин), «Последствия» (США, 2017; персонажа, основанного на образе Калоева, сыграл Арнольд Шварценеггер) и «Непрощённый» (Россия, 2018; в роли Калоева Дмитрий Нагиев).
 Серия «Столкновение в небе» документального сериала «Секунды до катастрофы» (National Geographic): в серии приведены фрагменты интервью Виталия Калоева.
 Песня уфимской рок-группы «Год Змеи» — «2000 баксов за сигарету».

Примечания

Ссылки 
 
 ﻿СПЕКУЛЯЦИЯ на трагедии
 Виталий Калоев дал интервью, в котором рассказал об убийстве диспетчера Skyguide
 Виталий Калоев: Зачем мне теперь эта свобода?
 Калоев: герой или убийца?

Архитекторы Российской Федерации
Убийцы России
Награждённые медалью «Во Славу Осетии» (Северная Осетия)
Выпускники Северо-Кавказского горно-металлургического института
Вигилантизм
Депутаты Совета представителей Владикавказа